Het seizoen 1999/2000 van FC Groningen was het 29ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam voor de tweede achtereenvolgende keer uit in de Eerste divisie . Onder leiding van trainer Jan van Dijk werd de club derde in de eindrangschikking, waardoor de club zich plaatste voor de nacompetitie. Thuis werd alleen niet van BV Veendam gewonnen, alle overige wedstrijden in het Oosterpark wel. In de nacompetitie werd de groep met FC Emmen, MVV en Heracles Almelo redelijk gemakkelijk gewonnen, waardoor de club terug promoveerde naar de Eredivisie. In het bekertoernooi strandde de club in de eerste ronde, waarin Dordrecht '90 met een 5-0 uitslag te sterk bleek.

Selectie

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Nacompetitie Groep A

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden 

2000
Groningen